The Hat – cortometraggio del 1912 diretto da Rollin S. Sturgeon
The Hat – cortometraggio del 1913 diretto da Émile Cohl
The Hat – cortometraggio del 1962 diretto da Seymour Kneitel
The Hat – cortometraggio di animazione del 2008 diretto da David Stein